Golden Gate – cieśnina łącząca Zatokę San Francisco z Pacyfikiem
 Golden Gate Bridge – most rozpięty nad cieśniną Golden Gate, łączący San Francisco z hrabstwem Marin
Miejscowości w USA:
 Golden Gate – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Collier
 Golden Gate – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
Inne:
 Golden Gate – marka papierosów